Чемпионат мира по мотогонкам Гран-при (), также с 2002 года используется название MotoGP. Серия гоночных Гран-при в трёх классах. Класс MotoGP является главным и самым престижным соревнованием по шоссейно-кольцевым мотогонкам на гоночных мотоциклах. Два младших класса Moto2 и Moto3 являются гонками поддержки для MotoGP, но при этом имеют статус чемпионата мира. Все три класса используют специальные мотоциклы-прототипы, которые отсутствуют в свободной продаже и не разрешены к эксплуатации на дорогах общего пользования.
Коммерческие права на чемпионат принадлежат международной компании Dorna Sports S.L.

История 

Чемпионат впервые был организован в 1949 году Международной федерацией мотоциклетного спорта (Fédération Internationale de Motocyclisme, FIM) и состоял из пяти классов: 500 см³, 350 см³, 250 см³ и 125 см³, а также класса мотоциклов с колясками и объёмом двигателя 600 см³. В 1950-х годах в чемпионате доминировали итальянские производители и, в особенности MV Agusta, выигрывавшая титулы в классе 500 см³ с 1958 по 1974 год. Вместе с этим также росли престиж и популярность чемпионата по всему миру, что однако повлияло и на рост расходов команд. В результате FIM приняла правило, которое привязывало количество цилиндров у двигателей к определенному классу: один цилиндр у двигателя 50 см³, два у 125 см³ и 250 см³ и четыре у 350 см³ и 500 см³.

В 1970-х годах побед стали добиваться европейские и японские производители, MV Agusta не удержала титул в «королевском» 500 см³ классе. В 1980 году был упразднен класс 350 см³, а к 1990 году в чемпионате осталось четыре класса: 500 см³, 250 см³ и 125 см³ и мотоциклы с колясками. Последние были исключены из Чемпионата мира в 1996 году; с 1997 года для них стал проводиться отдельный чемпионат. В это время в высшем классе чемпионата наступает эпоха доминирования японских производителей и американских пилотов, поздние девяностые стали золотой эрой Honda.

Сезон 2002 года ознаменовывается сменой 500 см³ класса на 990 см³, также меняется название чемпионата и его высшего класса на MotoGP. В 2007 в целях безопасности FIM принимает решение о снижении объема двигателей класса MotoGP до 800см³, также вводится ограничение количества используемых шин на гоночный уик-энд. 2010 год становится последним для существования 250 см³ класса — его сменяет Moto2 c 600-кубовыми двигателями от единого поставщика Honda. Moto2 также унифицирует некоторые узлы мотоцикла с целью снижения затрат. Класс 800см³ пробыл в чемпионате пять лет и в 2012 году был расширен до 1000 см³.

Хронология

Регламент

Технический регламент 

Чемпионат мира по мотогонкам делится на три класса — Moto3, Moto2, MotoGP. До 2002 года высшим классом был класс 500 см³, но ввиду того, что в нем использовались 2-тактные двигатели и мотоциклы подобной схемы не применялись нигде больше, его было решено заменить классом MotoGP, использующим 4-тактные моторы до 990 см³. С 2007 по 2011 год (из-за опасности их скоростей) их объём был уменьшен до 800 см³, после чего в 2012 году вернулись к «литровым» спортпрототипам.
В отличие от мотоциклов класса «Супербайк», наличие омологационной партии не требуется, мотоциклы-прототипы могут быть построены хоть в единственном числе (но обычно каждый байк существует в двух готовых экземплярах — один запасной на случай замены невосстановимого повреждения основного экземпляра; также запасной мотоцикл используется для замены в том случае, когда трасса подсохла настолько, что необходимо переходить на слик). Минимальная масса мотоциклов MotoGP варьируется от 137 до 163 кг, в зависимости от количества цилиндров, но большинство предпочитает 4-цилиндровую схему, имеющую ограничение по сухой массе в 148 кг (с 2007).

MotoGP класс 

В классе MotoGP используются мотоциклы с объёмом двигателя 1000 см³.

Moto2 класс 

Moto2 — это четырёхтактный класс, в котором используются моторы объёмом 600 см³. Был введён в 2010 году, заменив традиционный двухтактный класс с объёмом двигателя 250 см³.

Moto3 класс 

В 2012 году класс 125 см³ был заменён на класс Moto3. Здесь действует ограничение одноцилиндровыми 250 см³ четырехтактными двигателями с максимальным диаметром цилиндра 81 мм (3,2 дюйма). Минимальный общий вес мотоцикла и гонщика 148 кг (326 фунтов). Гонщик в классе Moto3 не может быть старше 28 лет или 25 для новичков, участвующих впервые и неизвестных людей (допуск на усмотрение организаторов).

Кубок мира MotoE

Гоночный регламент 
Старт гонок проводится с места. Дистанция
варьируется по классам: Moto3 — 100 км, Moto2 — 110 км, МотоGP — 120 км.

Начисление очков производится по обычной для кольцевых мотогонок системе:

В зачёт марок идёт лучший результат по маркам.

Чемпионы и призёры

Чемпионы и призёры класса MotoGP 

 См. также Список чемпионов мира по мотогонкам Гран-при в классе MotoGP

Результаты за последние пять лет

Чемпионы и призёры класса Moto2 

 См. также Список чемпионов мира по мотогонкам Гран-при в классе Moto2

Результаты за последние пять лет

Чемпионы и призёры класса Moto3 

 См. также Список чемпионов мира по мотогонкам Гран-при в классе Moto3

Результаты за последние пять лет

Победители и призёры Кубка MotoE

Закреплённые номера гонщиков 
 34 — Кевин Шванц (за заслуги)
 46 — Валентино Росси (за заслуги)
 48 — Сёя Томидзава (посмертно, 2010)
 50 — Джейсон Дюпаскье (посмертно, 2021)
 58 — Марко Симончелли (посмертно, 2011)
 65 — Лорис Капиросси (за заслуги)
 69 — Ники Хэйден (посмертно, 2017)
 74 — Дайдзиро Като (посмертно, 2003)

См. также 

 Класс MotoGP
 Чемпионат мира по супербайку

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Всё о мире MotoGP, новостной сайт
 МОТОГОНКИ.РУ: Новости чемпионата мира по Мото Гран-При

Мотогонки Гран-при
Мотоспорт
Мотоспорт